East Bristol ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Bristol (Connecticut), im Hartford County
 East Bristol (Wisconsin), im Dane County